Lucie Hradecká och Andreja Klepač var regerande mästare, men de förlorade i semifinalen mot Květa Peschke och Demi Schuurs.

Peschke och Schuurs vann senare titeln efter att ha besegrat Nicole Melichar och Xu Yifan med 6–1, 4–6, [10–4] i finalen.

Seedning

  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (Kvartsfinal, drog sig ur)
  Nicole Melichar /  Xu Yifan (Final)
  Květa Peschke /  Demi Schuurs (Mästare)  
  Bethanie Mattek-Sands /  Zhang Shuai (Första omgången)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (Andra omgången)
  Victoria Azarenka /  Sofia Kenin (Andra omgången)
  Anna-Lena Friedsam /  Kateřina Siniaková (Första omgången)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (Semifinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser
Lottning

Western & Southern Open 2020 – Damdubbel
Damdubbel